

Architecture 
 Corps de logis, corps de bâtiment

Biologie 
 Corps : un tout biologique chez l'homme (le corps humain) comme chez l'animal.
 Corps : cadavre d'une personne décédée.

Chansons 
 Corps, une chanson d'Yseult

Mathématiques 
En mathématiques, un corps est une structure algébrique dans laquelle il est possible d'additionner, de multiplier et de calculer des inverses pour la multiplication. On est amené à distinguer :
 les corps commutatifs, dont la multiplication est une opération commutative, tels le corps des nombres réels, le corps des nombres rationnels ou les corps finis. Ils sont omniprésents en mathématiques ;
 les corps gauches, dont la multiplication est « en principe » non commutative.

Militaire 
 
 Corps d'armée : grande unité militaire constituée de plusieurs divisions.

Sciences 
 Corps : une entité, par exemple un corps solide, en physique
 Corps, en physique classique (et en philosophie naturelle, par exemple chez Descartes) : substance étendue (l'âme étant, pour Descartes, une substance dotée de l'attribut de la pensée)
 Corps, en sciences humaines est considéré selon la définition de Michel Bernard (Le Corps, 1974, ), « comme le symbole dont use une société pour parler de ses fantasmes ». Lacan le définit dans Télévision comme « de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire » et Jacques Gleyse, dans lInstrumentalisation du corps'' en 1997 affirme que « Le corps c'est de la chair et du verbe incarné ».
 Avant-corps (mécanique des fluides) partie avant d’un corps ; partie comprise entre le point d’arrêt et la section maximale

 Technologie 
 Corps : qualité d'une boisson telle que le vin ou le whisky
 Corps, en informatique : ce qui est placé entre les balises d'une fonction ou d'une procédure
 Corps, en typographie : la taille des caractères d'imprimerie

 Toponymie 
 Corps : est une commune du département de l'Isère

 Personnalités 
 Jacques Corps (mort en 1798), conseiller au Grand Conseil français.

 Entités administratives 
 Corps, dans la fonction publique française d'État et hospitalière (notion de cadre d'emploi pour la fonction publique territoriale): groupe administratif de hauts fonctionnaires ; les « grands corps de l'État » sont les principaux ensembles de hauts fonctionnaires.
 Corps d'étudiants :
 la fraternité étudiante (monde anglo-saxon).
 la corporation d'étudiants (monde germanique).

 Voir aussi 
 Biologie 
 Corps allate : glande endocrine du cerveau des insectes
 Corps calleux : une structure du cerveau
 Corps cardiaque : glande endocrine du cerveau des insectes
 Corps humain, en anatomie humaine et en droit

 Autres sciences 
 Corps chimique : la molécule en chimie :
 Corps gras, en chimie organique : substance composée de molécules ayant des propriétés hydrophobes
 Corps noir, en physique : un objet de référence pour les spectres électromagnétiques

 Religion 
 Corps mystique : selon la doctrine catholique de la communion des saints, l'Église est le . L'apôtre saint Paul affirme en effet dans ses épîtres que Jésus de Nazareth est la tête de ce corps mystique, et que l'ensemble des baptisés de toutes les époques en représentent les membres.Théologie du corps: séries de 129 catéchèses données par Jean-Paul II.

 Divers 
 Corps de ballet, en danse classique : ensemble de danseurs sollicités pour un spectacle
 Corps constitués, en droit public
 Corps intermédiaires, groupes sociaux et humains situés entre l’individu et l’État
  Corps de métier, mode de groupement professionnel des professions artisanales
 Corps-Nuds, commune française d'Ille-et-Vilaine
 '''

ia:Corpore
ja:体